|-
| 156301 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156302 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156303 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156304 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156305 - ||  || 10 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156306 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156307 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156308 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156309 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156310 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156311 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156312 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156313 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156314 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156315 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156316 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156317 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156318 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156319 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156320 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156321 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156322 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156323 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156324 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156325 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156326 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156327 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156328 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156329 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156330 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156331 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156332 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156333 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156334 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156335 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156336 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156337 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156338 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156339 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156340 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156341 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156342 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156343 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156344 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156345 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156346 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156347 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156348 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156349 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156350 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156351 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156352 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156353 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156354 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156355 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156356 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156357 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156358 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156359 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156360 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156361 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156362 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156363 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156364 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156365 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156366 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156367 - ||  || 14 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156368 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156369 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156370 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156371 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156372 - ||  || 23 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 156373 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156374 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156375 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156376 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156377 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156378 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156379 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156380 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156381 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156382 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156383 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156384 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156385 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156386 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156387 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156388 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156389 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156390 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156391 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156392 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156393 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156394 - ||  || 23 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156395 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156396 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156397 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156398 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156399 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156400 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-